Torrado pode referir-se a:

 Osvaldo Dorticós Torrado – foi um advogado e político cubano;
 Gerardo Torrado – futebolista mexicano que atua como volante;
 José Manuel Beiras Torrado – político, economista, escritor e intelectual galego;
 António Torrado – escritor português.

Desambiguações de sobrenomes